

geografia 
 Reșca – comune della Romania nella regione storica dell'Oltenia

Persone 
 Daniele Resca – tiratore a volo italiano, specialista della fossa olimpica
 Marcella Resca – atleta di arti marziali italiana
 Mario Resca – dirigente d'azienda e dirigente pubblico italiano